Klukowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Klukowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Klukowo, village du powiat de Pułtusk
dans la voïvodie de Podlachie
 Klukowo, village du powiat de Siemiatycze
 Klukowo, gmina du powiat de Wysokie Mazowieckie 
 Klukowo, village du powiat de Wysokie Mazowieckie 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Klukowo, village